Муханки — название населённых пунктов в России:

 Муханки — посёлок в городском поселении Дмитров Дмитровского района Московской области.
 Муханки — деревня в городском поселении Яхрома Дмитровского района Московской области.